Osmansko-benátské války označují

 první osmansko-benátská válka (1423–1430)
 druhá osmansko-benátská válka (1463–1479)
 třetí osmansko-benátská válka (1499–1503)
 čtvrtá osmansko-benátská válka (1537–1540)
 pátá osmansko-benátská válka (1570–1573)
 šestá osmansko-benátská válka nebo krétská válka (1645–1669)
 sedmá osmansko-benátská válka nebo Moreanská válka (1684–1699)
 osmá osmansko-benátská válka (1714–1718)

Externí odkazy